Ремизов () — русская фамилия. Известные носители:

Ремизов 
 
 Ремизов, Анатолий Александрович (1943—2020) — театральный деятель, художник по свету.
 Ремизов, Василий Григорьевич (1917—2000) — Герой Советского Союза.
 Ремизов, Виктор Владимирович (род. 1958) — современный российский писатель, журналист.
 Ремизов, Виталий Борисович (1949—2022) — литературовед, педагог, музейный деятель.
 Ремизов, Вячеслав Александрович (род. 1936) — советский фехтовальщик на шпагах, тренер.
 Ремизов, Игорь Николаевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Ремизов, Иван Михайлович (1901—1939) — Герой Советского Союза.



Топоним 
 Ремизов — хутор в Цимлянском районе Ростовской области России.

Примечания

См. также 
 
 Ремизовы (о дворянском роде)